Messines hat folgende Bedeutungen:
 Messines (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec
 französischsprachige Bezeichnung der Gemeinde Mesen in der belgischen Provinz Westflandern
 Schlacht bei Messines